25th Street (Fourth Avenue Line)
Historic 25th Street, een historische wijk in Ogden, Verenigde Staten.
25th Street (Manhattan)